Борис Стерлигов:
 Стерлигов, Борис Андреевич (1874—1915) — российский военачальник, генерал-майор.
 Стерлигов, Борис Васильевич (1901—1971) — советский военный лётчик, штурман, генерал-лейтенант.